Aćimović oder Ačimovič ist der Familienname folgender Personen:

 Gorica Aćimović (* 1985), bosnisch-österreichische Handballspielerin
 Jovan Aćimović (* 1948), jugoslawischer Fußballspieler
 Karpo Aćimović Godina (* 1943), jugoslawischer Kameramann und Regisseur
 Milan Aćimović (1898–1945), Ministerpräsident der serbischen Kollaborationsregierung
 Milenko Ačimovič (* 1977), slowenischer Fußballspieler
 Miloš Aćimović (* 1997), bosnischer Fußballspieler